Андрей Богатырёв:
 Богатырёв, Андрей Андреевич (род. 1985) — российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, композитор, монтажёр.
 Богатырёв, Андрей Борисович (род. 1968) — математик, лауреат премии имени С. В. Ковалевской.
 Богатырёв, Андрей Николаевич (род. 1935) — российский учёный в области машин и агрегатов пищевой промышленности, член-корреспондент РАН.